Новополянское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Краснодарский край 
 Новополянское сельское поселение — входит в Апшеронский район

Липецкая область
 Новополянское сельское поселение — входит в Чаплыгинский район